Кемеровский троллейбус — троллейбусная система города Кемерово. Первый троллейбус начал свой путь с площади Советов 25 сентября 1970 года. Перевозку осуществляет ОАО «Кемеровская электротранспортная компания». По состоянию на 2022 год в городе действует 8 троллейбусных маршрутов, обслуживаемых единственным троллейбусным депо.

История 
Троллейбусная система в Кемерове начала проектироваться ещё в 1960-е годы. Население промышленного центра быстро увеличивалось, а существующая на тот момент трамвайная сеть не справлялась с пассажиропотоком. К концу 60-х, началу 70-х годов началась активная застройка Ленинского района города. Поэтому, существовавшая на тот момент Кемеровская Автоколонна № 1237 (обслуживает по настоящее время левобережные районы города) была единственным пассажирским перевозчиком в левобережной части города, из-за чего для оптимизации пассажирских перевозок стал вопрос о строительстве в городе троллейбусной системы.

Торжественный пуск состоялся 25 сентября 1970 года на площади Советов, откуда пошли от Советского проспекта до ж/д Вокзала (ныне демонтированная линия). Движение открыли троллейбусы ЗИУ-5Д производства Завода Имени Урицкого (ныне ОАО «ТРОЛЗА») в городе Энгельс Саратовской области.

 Маршрут № 1 следовал от КХЗ по проспекту Советскому и далее по улице 50 лет Октября до проспекта Ленина, а затем по нему до бульвара Строителей.
 Маршрут № 2 следовал от улицы Терешковой по проспекту Ленина до улицы 50 лет Октября, затем по улице 50 лет Октября до Советского проспекта, и далее — по нему до завода «ТОКЕМ» по улице Карболитовская (тогда — Патрисы Лумумбы) до пересечения улицы Красноармейской и Кузнецкого проспекта, а потом до ж/д Вокзала и далее по проспекту Ленина до бульвара Строителей.
 Маршрут № 3 следовал во встречном направлении второму маршруту.

15 января 1980 года была открыта троллейбусная линия «д/п Бульвар Строителей — пр. Ленина — ул. Красноармейская — АЗОТ — ДСК». Был запущен маршрут № 4 и скорректирован № 1, который стал с проспекта Ленина поворачивать на ул. Соборную к цирку и далее на ул. Красноармейскую, затем на ул. 50 лет Октября и далее по бывшему маршруту.

Помимо этого в 80-х гг. были пущены линии по бульвару Строителей и проспекту Химиков, где стали ходить во встречных направлениях маршруты № 1 и 2. Линия по проспекту Кузнецкий от ж/д Вокзала до ул. Красноармейской демонтирована в середине восьмидесятых. В ходе реконструкции Кузнецкого проспекта и больше не восстанавливалась, ввиду загруженности Кузнецкого проспекта (он является частью магистрали М-53).

В 1991 году было открыто движение в микрорайон Шалготарьян Ленинского района. Туда по новой линии пошёл маршрут № 5 «Троллейбусное депо — д/п Шалготарьян». А уже 26 ноября 1993 года полностью открылось движение по проспекту Октябрьскому — второй крупной магистрали города, соединяющей Центральный и Ленинский районы. Тогда же были пущены маршруты № 6 «д/п Шалготарьян — ж/д Вокзал» и № 7 «д/п Шалготарьян — Губернский рынок». Маршрут № 5 закрыли. Однако «шестёрка» первоначально от вокзала следовала по проспекту Ленина, затем поворачивала на улицу Волгоградскую и далее до микрорайона Шалготарьян, а обратно уже следовала по проспекту Октябрьскому через цирк до вокзала. Но в результате реконструкции проспекта Ленина в 2000 году маршрут № 6 пустили от вокзала через улицу 50 лет Октября и далее по Красноармейской и Октябрьскому проспекту до Шалготарьяна в обоих направлениях.

В середине 90-х был пущен маршрут № 8 «д/п Шалготарьян — проспект Октябрьский — ул. Красноармейская — ул. 50 лет Октября — проспект Советский — Кирова», вскоре закрытый (так как "восьмёрку во многом дублировал автобусный маршрут № 29, не делающий крюк по Красноармейской, а следующий напрямую с Октябрьского проспект на Советский проспект через Университетский мост), и вновь открытый 26 ноября 1999 года. Маршрут № 8 действовал до октября 2013 года.

С 1989 по 1998 годы в Кемерове работали троллейбусные поезда, состоящие из двух машин ЗиУ-682, соединенных по системе Владимира Веклича. Обычно работали на маршрутах № 1, 2, 7. В 1998 г. по требованию ГАИ троллейбусные поезда были расцеплены, так как по мнению Госавтоинспекции данные СМЕ создавали на дорогах аварийные ситуации. Троллейбусы соединенные по системе Владимира Веклича работали наряду с одиночными троллейбусами ЗИУ-683.

В мае 2002 г. пущены маршруты № 10 «д/п Шалготарьян — проспект Октябрьский — ул. Красноармейская — АЗОТ» (был закрыт в 2007 году) и № 11 «д/п Шалготарьян — ул. Волгоградская — проспект Ленина — ж/д Вокзал». Уже в июле маршрут № 11 стал ходить в сторону вокзала через бульвар Строителей.

18 августа 2005 года состоялось торжественное открытие линии по ул. Терешковой через Кузбасский мост до проспекта Шахтёров. Тогда впервые троллейбус был пущен в правобережную часть города. В правобережье пошел новый маршрут № 12 «проспект Шахтёров — ул. Терешковой — проспект Октябрьский — ул. Красноармейская — ул. 50 лет Октября — проспект Советский — ОАО КЭТК». В ноябре 2005 г. открыт маршрут № 14 «проспект Шахтёров — ул. Терешковой — Троллейбусное депо», а затем, в 2006 году, его продлили до «д/п Бульвар Строителей» по проспекту Химиков.Середина-конец 2000-х — эпоха масштабного строительства новых линий и обновления подвижного состава. Парк ПС обновлялся с заметной периодичностью. В этот период были построена линия по ул. Марковцева до проспекта Комсомольский (декабрь 2007 года) и продлены маршруты № 2 и 3 до «д/п Комсомольский». 29 февраля 2008 г. была открыта новая линия по проспектам Химиков и Комсомольский до «д/п Комсомольский», то есть появилась новая линия до рынка Колос. Перенаправлен маршрут № 2, продлён маршрут № 14 до «д/п Комсомольский» через ул. Марковцева. 12 июня 2008 г. в честь 90-летнего юбилея города состоялось торжественное открытие линии по пр. Молодёжный в жилой микрорайон «ФПК» и пуск маршрута № 15 «ОАО КЭТК — Магазин Чибис». Ещё, 29 августа 2008 г. линия на правом берегу города была продлена до остановки «ТУРР», но до неё ходил лишь маршрут № 12. Вскоре, маршрут № 14 был закрыт.
С конца 2000-х наметился спад в развитии троллейбусной сети. Администрация города в 2011 году заявила, что в ближайшем будущем новых троллейбусных линий и маршрутов не предвидится, ввиду недостатка финансирования. Однако 4 ноября 2011 года была окончательно достроена линия по пр. Шахтёров до остановки «Сельская больница». В то же время, маршрут № 12 сократили до «Кирова».

В марте 2011 года в качестве эксперимента был пущен маршрут № 9 «д/п Шалготарьян — Октябрьский проспект — бульвар Строителей — проспект Химиков — Молодёжный проспект — Магазин Чибис», но после двух дней работы (5 марта) закрыт.

Весной 2015 г. маршрут № 4 был окончательно сокращен до остановки «КОАО АЗОТ». Причиной был низкий пассажиропоток до конечной «ДСК». До этого маршрут вне час пик, в выходные и праздники следовал нынешним маршрутом. Также, 2 ноября 2015 г. маршрут № 12 был перенаправлен с конечной «Кирова» на новую конечную «ж/д Вокзал», изначально в качества эксперимента, позже — в постоянном режиме.

В марте 2021 г. маршрут № 4 был продлён от «д/п Бульвар Строителей» до «д/п Комсомольский» по проспектам Химиков и Комсомольскому. А через месяц, 1 апреля, был закрыт маршрут № 2 в связи низким пассажиропотоком.

30 и 31 июля 2022 года, в связи проведением работ по переустройству троллейбусной контактной сети на перекрестке ул. Красноармейская и ул. 50 лет Октября, изменяются схемы троллейбусных маршрутов следующим образом:

— № 4 — от д.п. «Комсомольский» по маршруту и далее: просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, просп. Советский до остановки «ул. Кирова». В обратном направлении: ост. «Универсам № 1», просп. Советский, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина и далее своим маршрутом.

— № 7 — от д.п. «Шалготарьян», просп. Октябрьский, ул. Соборная, просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, просп. Советский, ост. «КЭТК». В обратном направлении: ост. «КЭТК», просп. Советский, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, ул. Волгоградская, просп. Октябрьский.

— № 12 — от остановки «Сельская больница» до ж.д. Вокзала без изменения схемы движения. В обратном направлении: просп. Ленина, ул. Терешковой, разворот на перекрестке с просп. Химиков, ул. Терешковой, просп. Шахтеров, остановка «Сельская больница».

— № 6 — отменяется.

С 1 августа 2022 года, в связи с капитальным ремонтом моста по ул. Красноармейская, схемы движения троллейбусных маршрутов изменяются следующим образом:

— №№ 1, 15: просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, просп. Советский, АО «КЭТК» в прямом и обратном направлениях,

— № 4: просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, до остановки «Ресо-Гарантия», разворот, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская до остановки «ОАО Азот». В обратном направлении: ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина и далее своим маршрутом,

— № 7: просп. Октябрьский, ул. Соборная, просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, до остановки «Ресо-Гарантия», разворот, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Карболитовская, ост. «Губернский рынок». В обратном направлении: ул. Карболитовская, просп. Советский, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, ул. Волгоградская, просп. Октябрьский,

— № 12: от остановки «Сельская больница» до ж.д. Вокзала без изменения схемы движения. В обратном направлении: просп. Ленина, ул. Терешковой, разворот на перекрестке с просп. Химиков, ул. Терешковой, просп. Шахтеров, остановка «Сельская больница».

— № 6 — отменяется.

10 октября 2022 года прежнее движение по Красноармейскому мосту было возобновлено.

Маршруты 
По состоянию на октябрь 2022 года в Кемерове действуют 8 маршрутов троллейбуса: № 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 15.

Перспективы развития 
Линия до мкр. "Лесная Поляна"

В 2009—2010 гг. в период строительства скоростной трассы до города-спутника Лесная Поляна широко обсуждался проект пригородной троллейбусной линии от ул. Терешковой до города-спутника Лесная Поляна по новой трассе с выходом на Елыкаевскую трассу. Данная тема по настоящее время является спорной. Предполагалось, что маршрут будет следовать от Вокзала через ул. 50 лет Октября по Красноармейской и Октябрьскому проспекту , далее от ТРК «Лапландия» по Терешковой по мосту через р. Томь и на новую развязку в д. Красной и далее 10 км по новой трассе до Лесной Поляны. Однако строительство линии, возможно, начнётся когда Лесная Поляна будет полностью заселена. На данный момент Лесная Поляна обслуживается автобусными маршрутами № 156, 170э, 171э, 172э, 173э. По мнению сторонников строительства линии в Лесную Поляну, троллейбусный маршрут до нового города-спутника необходим ввиду того, что Лесная Поляна известная прежде всего как современный, экологически чистый район. И работа ГЭТ в пределах города-спутника будет очень актуальна.

Линия в Южный микрорайон

В планах числится троллейбусная линия в Южный микрорайон с двух сторон: со стороны мкр. ФПК и со стороны ул. Соборной. Так как Южный — динамично развивающийся жилой массив города, и ныне существующие маршруты автобусов (№ 6, 7, 17, 32, 35, 80, 85, 87, 100), трамвайный маршрут № 5 и таксомоторные маршруты 26т; 64т, уже не справляются с пассажиропотоком в данную часть города.

Кольцо в Ленинском районе

Обсуждается и строительство линии по пр. Комсомольский от "д/п Комсомольский" до пр. Московский, а также кольца Комсомольский-Московский-Ленинградский-Марковцева-Комсомольский.                                     Возможно продление маршрутов № 6, 7 и 11 до оз. Красное.

Прочее

Маршрут № 9, несмотря на то, что был закрыт после двух дней работы, может быть открыт после окончательного утверждения и некоторой коррекции. Возможно, что «девятка» будет ходить от ФПК по ул. Терешковой и далее по пр. Октябрьскому, а на обратном пути по бульвару Строителей.

После того, как будет полностью застроен Притомский проспект, возможно, откроется линия и по нему.

Линию дальше "Сельской больницы", по словам сотрудников городской администрации, продлевать не будут, так как пассажиропоток дальше незначителен и там вполне хватает автобусных маршрутов № 23, 31, 56, 61, 66, 67, 82, 100, 127, 156, 163э, 179э, 182э, 197э, 279э.

Не идёт речи о строительстве линии в Кировский район, так как для строительства линии необходимо расширять существующие дороги, соединяющие Рудничный район с Кировским.

Троллейбусные парки 
Троллейбусное депо № 1

В 1967 году были забиты первые сваи под фундамент главного корпуса троллейбусного депо. На момент строительства парк был рассчитан на 100 машин.

Ныне действующее депо расположено по адресу пр. Химиков, 4. Мимо него проходят маршруты № 1 и 15.

По генеральному плану города 2012—2032, принятому 24.06.2011, в Кемерове планируется строительство второго троллейбусного депо на Кузбасском проспекте в микрорайоне Люксус после застройки и заселения данного микрорайона. Это не в самой ближайшей перспективе — вероятнее всего, не ранее 2025—2030 года. Предположительно, второе троллейбусное депо будет запущено после того, как в правобережной части города появится минимум 3-4 регулярных маршрута.

Подвижной состав 
В 1970-х гг. движение открыли троллейбусы ЗиУ-5, эксплуатация которых завершилась лишь в начале 80-х гг. В 70-е гг. троллейбусный парк укомплектовывался традиционными для городов Советского Союза троллейбусами ЗиУ-9. До начала 2000-х весь парк города Кемерово состоял сугубо из моделей ЗИУ-682 различных модификаций. В 1993 году в Кемерово впервые появились машины ЗИУ-683 «гармошки», троллейбусы особо большой вместительности, проработавшие на линии до начала 2000-х.

Разнообразие моделей ПС появилось в начале 2000-х. В 2001 г. для города были закуплены троллейбусы Вологодского механического завода (ВМЗ, а ныне ОАО «Транс-Альфа»), являвшиеся копиями ЗИУ-682, внешне ничем не отличавшиеся от обычных ЗИУ. Единственным отличием был лишь горб на крыше, где располагалось вынесенное на крышу электрооборудование. В то же время силами работников троллейбусного депо проходили единичные сборки троллейбусов БТЗ из машинокомлектов. К настоящему моменту все эти машины уже выведены из эксплуатации.

В 2005 г. поступила партия из 10 троллейбусов БТЗ-5276 для открытого маршрута № 12 в Рудничный район. В 2007 г. для торжественного открытия линии по ул. Марковцева в город закупили партию из 4 машин                       "Тролза-Оптима". Далее, в конце 2000-х — начале 2010-х парк укомлпектовывался троллейбусами БТЗ-5276 разных модификаций, наряду с БТЗ-5276 закупались и ЗИУ-682 КР Иваново. В 2012—2013 гг. были разговоры о закупке низкопольных троллейбусов, однако планы так и остались неосуществленными. А закупка для Кемерово троллейбусов ОБВ, типа ЗИУ-10 остаётся под большим вопросом и на момент 2014 г. информации о закупке таковых нет.

В конце 2020 г. поступили 20 троллейбусов из Москвы БКМ-321 5 шт. Тролза-5265 «Мегаполис» 7 шт. МТрЗ-52791 «Садовое кольцо» 8 шт.

Нумерация ПС 
Традиционно в Кемерово была двузначная нумерация подвижного состава в числовом интервале 1-99. Это объяснялось наличием единственного депо в городе, проектная вместимость которого составляет 100 единиц ПС. Однако в Кемерово сейчас КЭТК содержит меньше 100 единиц. В начале 2010-х гг. в Кемерово появилась трёхзначная нумерация подвижного состава. Первым троллейбусом с трёхзначным бортовым номером 100 стал ЗИУ-682 КР Иваново, введённый в эксплуатацию в 2011 г. Позже появились аналогичные модели с бортовыми номерами 101, 102 и 103. На момент 2021 года крайний бортовой номер — 135. Предположительно, с вводом второго депо появится нумерация серии 2ХХ, а нынешнее депо полностью перейдёт на трёхзначную нумерацию.

Примечания

Ссылки 
 Кемеровская электротранспортная компания
 Кемеровский троллейбус
 Схема троллейбусных маршрутов (в формате .GIF)
 Фотографии кемеровских троллейбусов
 Кемеровский троллейбус на сайте СТТС

Троллейбусные системы России
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1970 году
Транспорт Кемерова
1970 год в Кемеровской области
Здания и сооружения, построенные в 1970 году в России